Equazione di Lagrange – anche nota come equazione di d'Alembert-Lagrange.
Equazione delle onde – equazione fondamentale delle onde.